Saint-Appolinard, commune française de l'Isère,
 Saint-Appolinard, commune française de la Loire.